26-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6 — 7 февраля 1925 года в Санкт-Морице (Швейцария) на катке «Айсштадион». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 11 конькобежцев из 5 стран. Победителем чемпионата Европы стал Отто Полачек (Австрия), призёрами — Роальд Ларсен и Оскар Ольсен (оба — Норвегия).

Результаты чемпионата

Ссылка 
Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1925
Чемпионаты Европы в 1925 году
Февраль 1925 года
Спорт в Швейцарии в 1925 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии